Казки Гофмана — опера французького композитора Жака Оффенбаха (1881).

 Казки Гофмана (фільм, 1916) — німецький німий фільм (реж. Ріхард Освальд)
 Казки Гофмана (фільм, 1951) — британський художній фільм-мюзикл (реж. Майкл Павелл, Емерик Прессбургер), адаптація однойменної опери Жака Оффенбаха.